Соломия Дмитриевна Павлычко (; 15 декабря 1958, Львов — 31 декабря 1999, Киев) — советский и украинский литературовед, историк литературы, переводчица.

Доктор филологических наук, профессор Киево-Могилянской академии.
Членство в Национальном союзе писателей Украины (с 1992 года), Ассоциации украинских писателей (с 1997 года).

Лауреат премии им. академика Сергея Ефремова (посмертно).

Биография 
«Соломия Павлычко относится к классикам украинского литературоведения XX века» (Д-р филол. наук Вера Агеева).

Родилась 15 декабря 1958 во Львове.

Окончила факультет романо-германской филологии Киевского университета им. Т. Г. Шевченко.

В 1984 году защитила кандидатскую диссертацию «Философская поэзия американского романтизма (поэтическое творчество Ралфа Уолдо Эмерсона и Эмили Дикинсон)» (Киев, 1984).

С 1985 года работала в Институте литературы НАН Украины.
Одна из основателей открытого в декабре 1992 года в Киеве издательства «Основы».
В 1995 году в Институте литературы НАНУ защитила докторскую диссертацию по теории литературы.

Читала курсы лекций в Киевском университете им. Т. Г. Шевченко и Киево-Могилянской академии, как стипендиат программы Фулбрайт — на отделении славистики и восточноевропейских исследований Альбертского университета и в Гарвардской летней школе журналистики.

Автор многочисленных переводов на украинский язык, среди которых наиболее значительные — книги «Любовник леди Чаттерлей» Д. Г. Лоуренса (ISBN 966-500-141-8) и «Повелитель мух» Уильяма Голдинга (ISBN 5-7720-0136-1).

Принимая ванну, наглоталась угарного газа от неисправного бойлера и, потеряв сознание, захлебнулась.

Как украинский выдающийся деятель литературы и культуры похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

Семья 
 Дочь известного украинского поэта Д. В. Павлычко.
 Первое замужество за сыном П. А. Загребельного Михаилом, второе — за Богданом Кравченко.
 Дочь Богдана (род. 1987) — от первого брака.

Книги 
 Прижизненные издания:
 «Философская поэзия американского романтизма» (; Киев, 1988).
 «Байрон. Очерк жизни и творчества» (; Киев, 1989).
 «Letters from Kiev» (; Edmonton, 1992, на английском языке), заметки из дневника по украинской общественной жизни, который Соломия вела в период 1991—1992 годов.
 «Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великобританії» (Киев, 1993).
 «Дискурс модернизма в украинской литературе» (; Киев, 1997; 2-е изд., 1999).
 Какое место я отвожу украинской литературе среди литератур мира? К сожалению, небольшое, она очень мало известна даже в славянских странах, ещё меньше в германских, романских. Хотя сейчас происходит много перемен… и в перспективе лучшие украинские произведения станут известными. Нельзя надеяться, что они станут аж такими влиятельными, как произведения, скажем, Толстого, или Марселя Пруста, или Томаса Манна. Это очень значительные фигуры, таких у нас нет. Пока ещё. Но история не закончилась. И у нас всё ещё впереди.  

 «Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримского» (Киев, 2000), жизнеописание писателя А. Е. Крымского.

Примечания

Ссылки 
 ,  ,  , 
 Интеллектуальная биография Соломии Павлычко
 Могила С. Д. Павлычко на Байковом кладбище г. Киев

Выпускники Киевского университета
Литературоведы Украины
Переводчики Украины
Деятели феминизма Украины
Преподаватели Национального университета «Киево-Могилянская академия»
Женщины-философы СССР
Женщины-философы Украины
Члены Национального союза писателей Украины
Умершие от отравления угарным газом
Похороненные на Байковом кладбище